Калтаев:
 Калтаев, Айдархан Жусупбекович (род. 1950) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Калтаев, Карабай (1923—2012) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Калтаев, Байдильда (1911—1979) — народный артист Казахской ССР.